Il singolare  dell'Open de Nice Côte d'Azur 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Nicolás Almagro era il detentore del titolo, ma ha deciso di non partecipare.
In finale Albert Montañés ha battuto Gaël Monfils per 6-0, 7-63.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Tomáš Berdych (ritirato per infortunio)
 Gilles Simon (quarti di finale)
 Sam Querrey (quarti di finale)
 John Isner (secondo turno)

  Andreas Seppi (primo turno)
  Fabio Fognini (secondo turno)
  Marcel Granollers (ritirato per infortunio)
<li>  Denis Istomin (primo turno)

Qualificazioni

  Guillaume Rufin (secondo turno)
  Rogério Dutra da Silva (primo turno)

  Marco Cecchinato (primo turno)
  Serhij Stachovs'kyj (secondo turno)

Lucky loser
  Ryan Harrison (primo turno)

Wild card

  Lleyton Hewitt (primo turno)
  Gaël Monfils (finale)

<li>  Édouard Roger-Vasselin (semifinale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Open de Nice Côte d'Azur 2013
ATP World Tour 2013